Краснослободская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Краснослободская волость (Трубчевский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии
 Краснослободская волость (Керенский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Краснослободская волость (Ирбитский уезд) — в составе Пермской губернии
  (Роменский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Краснослободская волость (Почепский уезд) — в составе Мглинского (позднее Почепского) уезда Черниговской (позднее Гомельской, Брянской) губернии
  (Путивльский уезд) — в составе Курской губернии